Unter dem Begriff Unfallversicherungsgesetz versteht man:
 das deutsche Unfallversicherungsgesetz von 1884; siehe Unfallversicherungsgesetz (Deutsches Reich)
 in der Schweiz das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG); siehe Unfallversicherungsgesetz (Schweiz)
 das österreichische Unfallversicherungsgesetz; siehe Unfallversicherungsgesetz (Österreich)